

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wyskok – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja 
 Wyskok – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo